Quatre comtés des États-Unis portent le nom de comté de Wheeler () :
le comté de Wheeler, situé dans l'État de Géorgie ;
le comté de Wheeler, situé dans l'État du Nebraska ;
le comté de Wheeler, situé dans l'État de l'Oregon ;
le comté de Wheeler, situé dans l'État du Texas.